Перша Ліга Туреччини 1978—1979  — 21-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє здобув Трабзонспор.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Фенербахче взяв участь у Кубку володарів кубків 1979—1980 як володар Кубка Туреччини 1978—1979.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1978-1979
Туреччина
Туреччина
1978 у турецькому спорті
1979 у турецькому спорті